Игорь Дударев (12 августа 1993, Силламяэ, Эстония) — российский/эстонский футболист, защитник. Гражданин России, имеет постоянный вид на жительство в Эстонии.

Биография 
На молодёжном уровне играл за «Калев» Силламяэ, ФК «Пуума» Таллин, «Флору» Раквере. Во взрослом футболе дебютировал в 2009 году во втором составе «Тамме-Авто» Кивиыли.

10 июля 2010 дебютировал в высшей лиге Эстонии в составе «Калева». В сентябре 2016 разорвал контракт с клубом. За 7 лет сыграл в чемпионате 176 игр, забил 8 мячей, а также провёл 8 матчей в еврокубках. Серебряный (2014) и бронзовый (2013) призёр чемпионата страны, финалист Кубка Эстонии (2015/16).

21 февраля 2017 года подписал контракт с «Левадией», провёл в клубе три сезона. Трёхкратный серебряный призёр чемпионата (2017, 2018, 2019) и обладатель Кубка Эстонии (2017/18). Обладатель Суперкубка Эстонии 2018 года, в матче остался запасным. В составе «Левадии» сыграл 6 матчей в еврокубках. В 2020 году перешёл в «Таммеку» (Тарту), где выступал полтора сезона.

Осенью 2021 года играл за клуб чемпионата Мальты «Гудья Юнайтед».

Примечания

Ссылки 
 
 
 Профиль на сайте ЭФС

Футболисты России
Футболисты Эстонии
Игроки ФК «Калев» Силламяэ
Игроки ФК «ФКИ Левадия»
Игроки ФК «ФКИ Левадия U21»
Игроки ФК «Таммека»
Игроки ФК «Гудья Юнайтед»